Google Cloud bezeichnet:
 Google Cloud Dataproc, ein Platform as a Service
 Google Cloud Datastore, ein NoSQL-Datenbankservice
 Google Cloud Platform, eine Reihe von Cloud-Computing-Diensten
 Google Cloud Print, ein Dienst mit dem Benutzer von jedem Gerät in der Netzwerk-Cloud mit jedem Drucker drucken können
 Google Cloud Storage, ein REST-Filehosting-Webservice